«Аферисты» — советский фильм режиссёра Всеволода Шиловского, снятый в 1990 году.

Сюжет 
В фильме рассказывается о группе мелких, по-своему даже симпатичных аферистов, промышляющих мошенничеством со старинными иконами. Ради этого они переодеваются художниками, священниками, гуцулами. Старые знакомые аферисты встречаются после очередных своих «приключений» поодиночке (Филимон безуспешно пытался остаться на содержании в психбольнице, альфонс «Маруся» прогнан очередной своей сожительницей, Рубик отсидел очередной срок за мелкое преступление) и сообща начинают общее дело — охоту за старинными иконами. На художника-искусствоведа, собирающего старинные иконы, их наводит знакомый Рубика костюмер киностудии Валера по прозвищу «Мармелад». Профессор-искусствовед проговаривается, что старинные иконы есть у его сестры Матрёны, живущей в деревне. По прибытии в маленький городок, неподалёку от которого находится эта деревня, аферисты маскируются под художников, чтобы незаметно изучить обстановку, «втираются в доверие» к местным жителям и органам власти. Затем, переодевшись монахами, прибывают к Матрёне с просьбой отдать им иконы для новой церкви. До поры до времени всё складывается для аферистов удачно — они ускользают от милиции, отвлекают внимание жителей (выдав себя за лектора, Филимон даже выступает на предвыборном агитсобрании колхоза) и манипулируют Матрёной — та решает отдать иконы в подмосковную церковь и едет вместе с аферистами в Москву, где, якобы, должна состояться передача икон церкви. В роли псевдоигумена выступил Валера, напросившийся на участие в натурных киносъёмках в храме. В итоге аферисты задержаны милицией при передаче икон Матрёной, обман раскрыт.

В фильме показана поздняя советская действительность времён перестройки: открытие храмов и монастырей после долгих лет гонений на церковь, расцвет самогоноварения вследствие горбачёвской антиалкогольной кампании, тотальные очереди, проведение лектором уже не актуальной политинформации, моральный упадок советской номенклатуры (сцена в сауне).

В ролях

Места съёмок 
 Крутицкое подворье в Москве.
 Коломна и её окрестности: сёла Черкизово (эпизод с кражей креста из церкви) и Мячково.

Ссылки 
  
 «Аферисты», Энциклопедия отечественного кино.
 «Аферисты» — отзыв кинокритика Александра Фёдорова.

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1990 года
Фильмы об аферистах
Фильмы СССР 1990 года
Фильмы о Москве
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях